De  Austrian Darts Open 2016 was de vijfde van tien European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 10 tot 12 juni in het Multiversum Schwechat.

Phil Taylor wist het toernooi te winnen, door in de finale Michael Smith met 6-4 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als vorig jaar £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 13 mei 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Coventry op 20 mei), acht naar de European Qualifier (gehouden in Frankfurt am Main op 1 juni) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op locatie een dag voor het toernooi).

Adrian Lewis (8) en James Wade (10) waren afwezig, waardoor Simon Whitlock (17) en Gerwyn Price (18) een plaatsje opschoven.

Schema

Dartswedstrijd in Oostenrijk
Darts in 2016
PDC Pro Tour
Sport in Neder-Oostenrijk